Con (geometria), poliedre de dues cares amb la base circular
 Con (botànica), òrgan de les plantes de la classe dels pinòpsids que conté les mesures reproductives 
 Con (cèl·lula), cèl·lula neuroepitelial de la retina ocular especialitzada en la recepció d'estímuls de llum cromàtica
 Con, nom vulgar dels cònids, membres de la família de mol·luscs gastròpodes Conidae
 Con arterial, part inicial de l'aorta
 Con d'Abrams, assaig que es realitza al formigó en la construcció
 Con de dejecció, forma de modelat fluvial causat per l'acumulació de materials arrossegats per un riu tributari en desembocar al principal
 Con de llum, trajectòries que descriu la llum en l'espaitemps
 Con de trànsit, senyal baix en forma de con que s'empra per dirigit el trànsit de vehicles o a peu per una alteració temporal de la via 
 Con Sud, zona de l'Amèrica del Sud que comprèn Argentina, Xile, Paraguai, Uruguai i alguns estats del Brasil 
 Con volcànic, estructura típica en els volcans